Independente Futebol Clube (Itatiba)
Independente Futebol Clube (Limeira)
Independente Futebol Clube (Mogi Guaçu)

Desambiguação